Verona puede hacer referencia a:
Verona: ciudad del norte de Italia, en la región del Véneto.
Localidades en Estados Unidos
Verona (Dakota del Norte)
Verona (Illinois)
Verona (Kentucky)
Verona (Misisipi)
Verona (Misuri)
Verona (Nueva Jersey)
Verona (Nueva York)
Verona (Ohio)
Verona (Pensilvania)
Verona (Virginia)
Verona (Wisconsin)
Verona (condado de Dane, Wisconsin)
Música
Verona (canción): compuesta por Sven Lõhmus e interpretada por Koit Toome & Laura.